

Astronomia
Oku – cratere sulla superficie di Venere

Codici 
 OKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mokuti Lodge (Namibia)

Geografia
Azerbaigian
 Ökü – villaggio facente parte del comune di Mamulğan

Camerun
 Oku – comune del dipartimento di Bui
 Lago Oku – lago
 Massiccio dell'Oku – gruppo di vulcani
 Monte Oku – vulcano del massiccio omonimo

Persone
Daisuke Oku (1976-2014) – calciatore giapponese
Hanako Oku (1978) – cantautrice e cantante giapponese
Hiroya Oku (1967) – fumettista giapponese
Yasukata Oku (1847-1930) – militare giapponese